Ibn Hadschar (dt. „Sohn des Hadschar“) ist der Name folgender Personen:

 Ibn Hadschar al-ʿAsqalānī (1372–1449), ägyptischer Hadith-Gelehrter 
 Ibn Hadschar al-Haitamī (1503 oder 1504–1567), ägyptischer Rechtsgelehrter und Mufti, der in Mekka lebte